Выборы в Европейский парламент в Чехии прошли 23 и 24 мая 2014 года.

Избирательная система 
21 депутат Европейского парламента избираются в едином многомандатном избирательным округе, по пропорциональному представительству открытого списка, в котором они могут давать преференциальные голоса для двух кандидатов в выбранном списке. Места распределяются с использованием метода д’Ондта с избирательным порогом 5 %.

По сравнению с предыдущими европейскими выборами 2009 года, в результате подписания Лиссабонского договора в декабре 2009 года, делегация Чехии была уменьшена с 22 до 21 депутата.

Результаты

См. также 
 Выборы в Европейский парламент (2014)

Примечания 

Чехия
Европарламент 2014
Май 2014 года
2014 год в Чехии